Dołęga – herb szlachecki

Miejscowości w Polsce 
 Dołęga – wieś w woj. małopolskim
 Dołęga – osada w gminie Oborniki w woj. wielkopolskim